BBBW steht für
 Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen Wiesbaden
 Bundesbau Baden-Württemberg
Abkürzung